Шумская — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Шумская, Елизавета Владимировна (1905—1988) — советская оперная певица (сопрано), педагог, народная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии.
 Шумская, Ирина Михайловна (известна под фамилией: Ходоренко; род. 1976) — белорусская поэтесса, прозаик, журналист, музыковед, культуролог, переводчик.
 Шумская, Ирина Павловна (1950—2022) — театровед, заслуженный работник культуры России, директор Национального театра Карелии.
 Шумская, Людмила Юрьевна (род. 1956) — советский и украинский хоровой дирижёр, педагог, общественный деятель.

Топонимы 
 Шумская — река в Крыму, правый приток Демерджи.
  См. также 
 Дело об убийстве Настасьи Шумской